Un logotype (écourté logo) est un signe graphique utilisé pour symboliser une organisation, comme :
 Logotype en signalisation routière

Logo peut également désigner :
 Logo, une chaîne de télévision américaine ;
 Logo, un langage de programmation ;
 Logo, une commune rurale de la province de la Sissili au Burkina Faso ;
 Logo, une commune du cercle de Kayes dans la région de Kayes au Mali ;
 Logo, une zone de gouvernement local au Nigeria ;
 Logo, une ville de la Province Orientale de la République démocratique du Congo ;
 Logo ou logoti, une langue de la Province Orientale de la République démocratique du Congo ;
 Logo, peuple d'Afrique centrale ;
 Logo, un jeu de société ;
 Logo, un duo français de musique électronique ;
 Logo, une touche développée à l'origine pour le système d'exploitation Windows et utilisée par d’autres systèmes d’exploitation (notamment Linux) sous les appellations Touche Super ou Touche Méta.